Элеонора Австрийская (15 ноября 1498 — 18 февраля 1558) — королева Португалии и Франции.
 Элеонора Австрийская (2 ноября 1534 — 5 августа 1594) — герцогиня Мантуи и Монферрато.
 Элеонора Австрийская (25 сентября 1582 — 28 января 1620) — эрцгерцогиня Австрии, монахиня.
 Элеонора Австрийская (28 ноября 1886 — 26 мая 1974) — эрцгерцогиня Австрии, в замужестве фон Клосс.
 Элеонора Мария Австрийская (31 мая 1653 — 17 декабря 1697) — королева Польши и герцогиня Лотарингии.